Satkhira kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Satkhira, ort, Khulna, 
 Satkhira (distrikt), Khulna, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar